Чемпионат Европы по футболу 1982 среди юношей до 16 лет — Первый розыгрыш чемпионата Европы по футболу среди юношей до 16 лет, который проходил в Италии с 5 по 7 мая 1982 года. В чемпионате принимали участие четыре сборные. Чемпионом стала сборная Италии.

Отборочный турнир 

Финальному турниру чемпионата Европы по футболу среди юношей до 16 лет предшествовали два этапа: отборочный раунд и четвертьфиналы. В течение этих раундов 26 команд выявили 4 из них, которые прошли в финальную часть.

Участники

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Страница турнира на официальном сайте УЕФА
 Статистика турнира на сайте rsssf.com

Футбол в Италии в 1982 году
Международные соревнования по футболу в Италии
Май 1982 года
Чемпионаты Европы в 1982 году